Самсо́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Самсонова, Антонина Александровна (род. 1986) — российская радиоведущая.
 Самсонова, Елена Павловна (1890—1958) — русский авиатор, одна из первых женщин-пилотов.
 Самсонова, Зинаида Александровна (1924—1944) — санинструктор, Герой Советского Союза.
 Самсонова, Зоя Михайловна (род. 1947) — советская и российская актриса.
 Самсонова (Савельева), Ксения Владимировна (род. 1985) — российская волейболистка.
 Самсонова (Иванова), Лидия Михайловна (1936—2007) — российская писательница, журналист, актриса и телеведущая.
 Самсонова, Людмила Дмитриевна (род. 1998) — российская и итальянская теннисистка.
 Самсонова, Надежда Архиповна (1916—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Самсонова, Надежда Васильевна (1924—2010) — советская киноактриса.
 Самсонова, Тамара Митрофановна (род. 1947) — российская преступница.